Sinfonia n. 8 in Si minore "Incompiuta" di Franz Schubert
 Sinfonia n. 9 in Re minore "Incompiuta" di Anton Bruckner
 Sinfonia n. 10 in Fa diesis maggiore "Incompiuta" di Gustav Mahler